Mir je ruské slovo a znamená v českém překladu svět nebo mír.
Slovo mir může mít několik významů:

mir 
 mir (komunita) – forma vesnické komunity v carském Rusku

Mir 
 Mir – sovětská resp. ruská kosmická stanice v letech 1986 až 2001
 Mir (město) – město v dnešním Bělorusku
 Mir (ponorka) – Mir 1 a Mir 2, ruské výzkumné ponorky
 Mir (platební systém) – ruská síť elektronických plateb platebními kartami

MIR 
 Maximum information rate - míra propustnosti routeru

Související články 
 mír
 mír (rozcestník)